Lucinha Madana Mohana, nome artístico de Lucinha Moreno (Fernando Pedroza, 21 de Fevereiro de 1964), é uma cantora, compositora, escritora, poetisa, professora, apresentadora e Siksa-guru brasileira. Uma figura ímpar na cultura potiguar há décadas, ela possui uma extensa e respeitada gama de trabalhos no campo da música e da literatura.

Formada em Educação Artística pela UFRN, seus trabalhos mais relevantes são o álbum "Índia: O Poder do Som", de 1997, que foi indicado pela apresentadora Astrid Fontenelle na revista Trip, e o livro "Tarô Sagrado Dos Deuses Hindus", de 2004, best seller vendido no Brasil inteiro pela editora Pensamento. Ela possui trabalhos lançados sob os nomes Lucinha Moreno, Lucinha Madana Mohana e Sri Madana Mohana, sendo este último seu nome espiritual.

Morena já trabalhou com Antonio Adolfo, Jorge Mautner, Luiz Caldas, Arrigo Barnabé e com Barrosinho, seu ex-marido, produtor do disco "Feiticeira de Jaya". Seu trabalho na música tem sido recentemente resgatado por colecionadores de discos, com Lucinha se envolvendo em projetos artísticos em Natal e São Paulo.

Desde 2016, ministra o projeto "Djalma De Todas As Tribos" em Natal, que celebra a vida de Djalma Maranhão. Ela frequentemente realiza shows na cidade como parte da programação.

Moreno é considerada um ícone da música étnica brasileira, sendo uma das únicas cantoras no Brasil que incorporou o hinduísmo e a bruxaria em sua carreira.

Discografia

Álbuns de estúdio

Publicações
 Lucinha Moreno, Peregrinação Simbólica (1985)
 Lucinha Moreno, Enigma Feiticeiro (1988)
 Sri Madana Mohana, Tarô Sagrado Dos Deuses Hindus (2004)

Referências